Daisuke Igarashi (1969) – fumettista e artista giapponese
Hiromi Igarashi (1986) – doppiatrice giapponese di anime e videogiochi
Hitoshi Igarashi (1947-1991) – traduttore, accademico e islamista giapponese
Kazuya Igarashi (1965) – ex calciatore giapponese
Kei Igarashi (1980) – cestista giapponese
Koji Igarashi, conosciuto anche con il soprannome IGA (...) – autore di videogiochi giapponese
Mikio Igarashi (1955) – fumettista giapponese
Satsuki Igarashi (1969) – fumettista giapponese
Takuya Igarashi ( ...) – regista e animatore giapponese
Yumiko Igarashi (1950) – fumettista giapponese